Dagar steht für:
 Dagar (Qüxü), eine Gemeinde im autonomen Gebiet Tibet
 Dagar Familie, indische Musikerfamilie

Dagar ist der Familienname folgender Personen:
 Zia Mohiuddin Dagar (1929–1990), indischer Rudra Vina-Spieler